Placusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1837. Placusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Placusa